Edward Kokoszko –  malarz
 Jadwiga Kokoszko –  prawniczka, żołnierz Gwardii Ludowej
 Maciej Kokoszko –  historyk, filolog klasyczny i bizantynolog
 Witold Kokoszko –  działacz PPS, R-ChOB, PPR i GL